Да́рья Матве́евна Гарма́ш (1919—1988) — механизатор Рыбновской МТС Рязанской области. Герой Социалистического Труда (1971). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1946). Член ВКП(б) с 1943 года.

Биография 
Дарья Гармаш родилась 21 декабря 1919 года в селе Старое Ирклеевского района Киевской области в бедной крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны инициатор соревнования женских тракторных бригад в СССР (1942), бригадир тракторной бригады.
У Оксаны Филипповны и Матвея Ивановича Гармаш было пятеро детей — три сына и две дочери: Григорий, Степан, Андрей, Анна и Даша. Отец был участником Первой мировой войны, демобилизовался по ранению. Вскоре после рождения Даши он умер. Оксана Филипповна одна поднимала детей.
Анна, сестра Даши, вспоминала: «Мы помогали матери как могли: ухаживали за скотиной, выполняли все работы по дому. Даша росла бойкой девочкой, была заводилой во всех делах. Часто собирались с подружками в кружок и пели свои украинские песни. В те годы дети бедняков не могли учиться по многим причинам. Одной из них было отсутствие нормальной одежды, обуви. Почти все дети бегали босиком до самых морозов. Чтобы как-то помочь матери, мы с Дашей после школы прислуживали в одной зажиточной еврейской семье. За работу давали старую одежду».
Благодаря своему трудолюбию и огромному желанию учиться Даша успешно закончила четыре класса в школе на Украине.
В 1932 году, когда на Украине разразился сильный голод, Оксана Филипповна решается на переезд с младшими детьми к сыну Степану. Он еще в начале 20-х годов обустроился в совхозе Глебково-Дивово Рыбновского района Рязанской области. Здесь Даша продолжает учиться. Закончив шесть классов Глебковской школы, Даша идет работать в совхоз. Сначала была звеньевой, затем бригадиром полеводческой бригады.
Впервые увидев трактор в поле, узнав о почине Прасковьи Ангелиной, она решила стать трактористкой. В одном из своих уже послевоенных телеинтервью Дарья Матвеевна вспоминала: «Я увлеклась этой работой во времена Паши Ангелиной. Помню выступление П. Ангелиной на сессии Верховного Совета 1-го созыва в 1937 году. О ней писали газеты. И я все думала, хотя бы чуть-чуть быть похожей на нее. Такое стремление у меня всегда было».
В 1936 году Дарья Матвеевна поступила на курсы трактористов при Рыбновской МТС. Училась упорно и увлеченно, окончила курсы на «отлично». После возвращения в свой совхоз, она целый год работала трактористкой. На всю жизнь Даша запомнила свой первый рабочий день на тракторе. Она чувствовала, что земля дает ей великую силу. «Навек я с ним, с полем, с пашней, с трактором!» — думала она.
В течение пяти лет её женская бригада становилась победителем всесоюзного соревнования. С 1951 года управляющая районным объединением «Сельхозтехника» Рязанской области. 
Депутат ВС СССР 2—4-го созывов (1946—1958).
Скончалась 1 июля 1988 года в Рязани. Похоронена в деревне Горяйново Рыбновского района. Трактор Дарьи Гармаш находится на постаменте рядом с федеральной трассой М-5 в деревне Зеленинские Дворики (около деревни Баграмово). Также в городе Рыбное Рязанской области есть улица Дарьи Гармаш.

Семья 
 Муж — Михаил Иванович Метелкин.
 Дочь Людмила - врач.
 Сын Владимир - геолог.
 Муж — Александр Андреевич Киселев.
 Сын - Александр Александрович Киселев (род. в 1957), генеральный директор «Технического центра им. Д.М. Гармаш».

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за коренное усовершенствование методов эксплуатации колёсных тракторов, обеспечивших пятикратное увеличение сезонной нормы тракторов при большой экономии горючего и при высоком качестве работ
 Герой Социалистического Труда (1971)
 Орден Ленина (1971)
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медали
 Приз Паши Ангелиной

Примечания

Ссылки 

 Официальная группа МБУК ИТМК «Музей обороны и тыла» д. Баграмово https://vk.com/club80952966
 
 Чудо-рекорды Дарьи Гармаш. Страницы биографии

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС